Амерички језици могу бити:
 у најопштијем значењу: сви језици који се говоре на подручју обе Америке:
 Северноамерички језици, сви језици који се говоре на подручју Северне Америке
 Јужноамерички језици, сви језици који се говоре на подручју Јужне Америке
 Амерички домородачки језици, језици америчких домородачких народа
 језици који се говоре на подручју САД

Види још 
 Америка (вишезначна одредница)